Афтенюк, Герман Трофимович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Афтенюк, Семён Яковлевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, член-корреспондент Академии наук Молдавской ССР.